L'édition 2017 du tournoi de tennis de Taïwan se déroule du 13 au  à Taipei, sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Belinda Bencic remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Arantxa Rus, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Veronika Kudermetova et Aryna Sabalenka.

Faits marquants

Lauréates 
Belinda Bencic remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Arantxa Rus. Il s'agit de son  d'affilée, la Suissesse s'étant imposé la semaine précédente à Hua Hin. Cette victoire lui permet de réintégrer le top 100 à l'issue du tournoi et lui ouvre les portes du tableau principal de l'Open d'Australie 2018.

En double, Veronika Kudermetova et Aryna Sabalenka remportent leur  ensemble en battant en finale Monique Adamczak et Naomi Broady. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Taïwan
Sport à Taïwan en 2017
Tennis en novembre 2017